Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace prošlo sedm tenistů řádně po výhrách ve dvou kolech a tři tzv. šťastní poražení. Obhájcem titulu byl první tenista světa Andy Murray, kterého po volném losu vyřadil ve druhém kole Ital Fabio Fognini.

Rakušan Dominic Thiem ukončil čtvrtfinálovou výhrou nad Rafaelem Nadalem Španělovu 17zápasovou neporazitelnost na antuce. Vrátil mu také dvě finálové prohry, které utržil na předchozích turnajích Mutua Madrid Open a Barcelona Open Banco Sabadell.

Vítězem se stal šestnáctý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále za 1.21 hodin zdolal srbskou světovou dvojku Novaka Djokoviće po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3, když nečelil žádné brejkové hrozbě. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Ve 20 letech Zverev poprvé triumfoval v sérii Masters. Stal se nejmladším vítězem této kategorie od Miami Masters 2007, a tehdy 19letého Djokoviće, rovněž jako vůbec prvním šampionem série narozeným v 90. letech dvacátého století. Po turnaji se premiérově v kariéře posunul do elitní světové desítky, když ji uzavíral 10. místem.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

3. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Thomaz Bellucci
  Jared Donaldson
  Ernesto Escobedo

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2017